Ингичка () — посёлок городского типа в Самаркандской области Узбекистана. Административно подчинён городу Каттакургану. Посёлок расположен в 25 км от железнодорожной станции Зирабулак (на линии Самарканд — Навои).

Статус посёлка городского типа с 1944 года.

Ингичка — важный центр добычи вольфрамовых руд.

В посёлке родился Герой Советского Союза Кудрат Суюнов.

Население

Ссылки 

Посёлки городского типа Самаркандской области